Појам Маргарета од Чешке може да се односи на:

 Маргарета од Чешке, војвоткиња Баварске,
 Маргарета од Чешке, војвоткиња Вроцлава,
 Маргарета од Чешке, краљица Угарске,
 Маргарета од Чешке, бурггрофица Нирнберга,